Giersiepen bezeichnet:

 Giersiepen, eine Hofschaft in Halver

Unternehmen:

 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG mit Sitz in Radevormwald

Personen:

 Elisabeth Giersiepen (1920–1962), deutsche Wirtschaftshistorikerin